ООО «Газпром бурение» — крупнейшее буровое предприятие России, успешно реализующее контракты по строительству скважин на условиях раздельного сервиса и генерального подряда, осуществляющее управление проектами и оказывающее полный комплекс нефтесервисных услуг по всему циклу строительства скважин, включая в себя все работы, связанные с капитальным строительством, бурением, освоением и испытанием скважин, а также инженерией процессов на суше и на шельфе всей территории Российской Федерации.

Сегодня в активе компании: 4 филиала, 2 представительства, а также три дочерних общества, порядка 5 000 сотрудников, более 100 бригад основного производства, 110 буровых установок. 

Аппарат Управления компании расположен в Москве.

ООО «Газпром бурение» – генеральный подрядчик ПАО «Газпром» по строительству скважин на месторождениях и площадях полуострова Ямал, Восточной Сибири, Дальнего Востока и единственный буровой подрядчик на Приразломном месторождении в Печорском море.

История 
ООО «Газпром бурение» было создано в мае 1997 года в результате объединения специализированных управлений буровых работ, входивших в состав газодобывающих предприятий ПАО «Газпром».

Новая компания аккумулировала опыт старейших предприятий отрасли по строительству скважин в разных климатических и горно-геологических условиях и получила возможность перераспределения в соответствии с производственной необходимостью буровых мощностей и кадрового потенциала между филиалами в разных регионах Российской Федерации.

Первоначально в состав ДООО «Бургаз» (затем ООО «Бургаз» и сегодня ООО «Газпром бурение») вошло пять филиалов: «Кубаньбургаз» (Краснодарский край, основан в 1944 г.), «Севербургаз» (Республика Коми, основан в 1946 г.), «Оренбургбургаз» (Оренбургская область, основан в 1970 г.), «Тюменбургаз» (ЯНАО, основан в 1979 г.), «Астраханьбургаз» (Астраханская область, основан в 1985 г.).

Спустя два года после создания компании, в Оренбурге открылся шестой по счету сервисный филиал «Центр горизонтального бурения», который осуществляет технологическое сопровождение бурения горизонтальных и наклонно направленных скважин. В настоящее время филиал — основной подрядчик ООО «Газпром бурение» по наклонно направленному бурению.

Кроме работы на внутреннего заказчика, Центр горизонтального бурения оказывает сервисные услуги сторонним организациям, что позволяет ему развиваться в условиях рыночной конкуренции. Успешная деятельность Центра горизонтального бурения стала основанием для организации в 2007 году другого сервисного филиала «Центр цементирования скважин».

Создание единой буровой компании укрепило ее позиции как основного подрядчика ПАО «Газпром» по строительству скважин и положительным образом отразилось на деятельности всех вошедших в его состав предприятий. 

Более чем за два десятилетия ООО "Газпром бурение" проявило себя как современное конкурентоспособное предприятие. Стало крупнейшим буровым подрядчиком.

Деятельность 
Основные направления деятельности ООО "Газпром бурение":

- Строительство скважин на суше и на шельфе.

- Комплексные работы по строительству всех видов скважин, в том числе наклонно-направленных, горизонтальных и многоствольных на условиях договоров генерального подряда и по суточной ставке.

- Строительство эксплуатационных и разведочных скважин на месторождениях и ПХГ.

- Освоение и испытание скважин.

- Сервисные услуги при цементировании скважин.

- Сервисные услуги по  наклонно-направленному бурению.

- Геофизические исследования в процессе проводки ствола скважин.

- Сервис буровых растворов.

- Обращение с отходами бурения.

- Транспортные услуги с применением специальной технологической и строительно-дорожной техники.

- Грузопассажирские перевозки на объектах ведущих нефтегазовых компаний РФ.

- Вышкомонтажные работы.

- Восстановление бездействующих скважин (зарезка боковых стволов).

- Капитальный ремонт всех видов скважин.

Филиалы и представительства 
ООО «Газпром бурение» имеет четыре производственных филиала: «Уренгой бурение», «Краснодар бурение», «Астрахань бурение», «Оренбург бурение», в том числе экспедиция в г. Иркутске.

Представительства в г. Санкт-Петербурге и г. Тюмени, а также три дочерних общества:

1. ПАО «Подзембургаз», осуществляющее деятельность по подготовке структур для создания подземных хранилищ газа и строительству скважин на ПХГ

2. ООО «Управление технологического транспорта и специальной техники – Бурсервис», выполняющее перевозки автомобильным грузовым и сухопутным транспортом, погрузочно-разгрузочные работы на железнодорожном и внутреннем водном транспорте, реализацию, техническое обслуживание, ремонт автомобилей и другой техники.

3. ООО «Национальный буровой сервис», объединяющее ряд предприятий, предоставляющих технологические сервисы при строительстве скважин:

- технологическое и телеметрическое сопровождение при бурении наклонно-направленных и горизонтальных скважин;

- цементирование обсадных колонн в газовых и нефтяных скважинах с различными видами аномалий, в том числе в труднодоступных для транспортного сообщения условиях;

- сервисное сопровождение буровых и цементных растворов с использованием собственных материалов и химических реагентов;

- услуги по обращению с отходами бурения при строительстве и капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин;

- разработка и внедрение современных технологий, технических средств, материалов и химических реагентов для приготовления и сопровождения буровых и цементных растворов.

Производственный потенциал 
Буровая компания обладает мощным производственным потенциалом и применяет весь спектр современных технологий, используемых в процессе бурения, в том числе технические и программные средства, позволяющие производить технологический, геологический и геофизический контроль строительства скважин. Профессиональные и инвестиционные ресурсы ООО «Газпром бурение» направляет на развитие и рост, модернизируя собственные производственно-технологические активы и повышая квалификацию персонала.

Система менеджмента качества 
В компании действует проектная система управления, способствующая обеспечению высокой эффективности производства в интересах заказчиков, внедрены и сертифицированы системы менеджмента качества, безопасности труда и охраны здоровья, экологического и проектного менеджмента на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, СТО Газпром 9001-2018, ГОСТ Р ИСО 21500-2014,  ISO 45001:2018 и ISO 14001:2015. Ежегодно проводится оценка деловой репутации ООО «Газпром бурение» в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Партнеры 
Среди партнеров ООО «Газпром бурение», помимо ПАО «Газпром», крупнейшие российские газонефтедобывающие компании, такие как ПАО «НК Роснефть», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Газпром нефть» и другие.

ООО «Газпром бурение» – первая из отечественных буровых компаний, которая прошла предквалификацию в крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco, что позволит принимать участие в тендерах на строительство скважин на территории Саудовской Аравии и в ряде других стран Персидского залива.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Нефтесервисные компании России
Газпром